Funkcja „w” – żargonowe określenie funkcji, która jako swoje wartości nie przyjmuje wszystkich elementów przeciwdziedziny (zbiór wartości nie pokrywa się z przeciwdziedziną), co zapisujemy:
 

Funkcją „w” jest każda funkcja, która nie jest funkcją „na” (suriekcją).

Uwaga: sformułowanie funkcja w zbiór Y, bez cudzysłowów wokół „w” i z podanym zbiorem, oznacza dowolną funkcję o przeciwdziedzinie Y. Jest to skrót od funkcja odwzorowująca zbiór X w Y. Istnieje też zwrot funkcja w zbiorze X, które oznacza dowolną funkcję o dziedzinie X.

Ze względu na możliwe nieporozumienia zwrot funkcja „w” jest stosowany tylko nieformalnie.

Definicja 
Niech  oraz  będą dowolnymi zbiorami. Funkcja  jest funkcją „w” wtedy i tylko wtedy, gdy nie każdy element zbioru  jest wartością funkcji w pewnym punkcie.

Za pomocą notacji logicznej zapisuje się to jako:

Przykłady 
 Przykład funkcji „w”
  określona wzorem 

 Przykład funkcji, która nie jest funkcją „w”
  określona wzorem 

O tym, czy funkcja jest „w”, decyduje wybór przeciwdziedziny. Tylko pierwsza funkcja jest funkcją „w”, mimo że obie są określone tym samym wzorem.

Zobacz też 
 funkcja „na” (suriekcja)
 funkcja różnowartościowa (iniekcja)
 funkcja wzajemnie jednoznaczna (bijekcja)

Przypisy 

W